Peter Wright (1916–1995) – brytyjski funkcjonariusz służb specjalnych
 Peter Wright (ur. 1970) – szkocki darter